Armen (: Արմեն; : Арме́н) může být:

jméno
 Armen Bagdasarov (* 1972) – uzbecký judista arménského původu
 Armen Darbinjan (* 1965) – arménský premiér
 Armen Džigarchanjan (1935–2020) – sovětský a arménský herec
 Armen Mkrtčjan (* 1973) – arménský zápasník, volnostylař
 Armen Nazarjan – více jmen
 Armen Sarkisjan (* 1953) – arménský premiér a prezident
 Armen Tachtadžjan (1910–2009) – arménský botanik
 Armen Vardanjan (* 1982) – arménský řecko-římský zápasník

 Armén Antonian (* 1963) – arménský violoncellista

příjmení
 Mkrtič Armen (Mkrtič Harutjunjan; 1906–1972) – sovětský arménský prozaik

podobné
 Arman – více jmen
 Armena – řeka v Litvě
 Armend – více jmen
 Arménie – zakavkazský stát na hranicích Asie a Evropy
 Arméni – starobylý národ indoevropského původu
 Armin – více jmen